Salut kan syfta på:

 Salut – en hälsning, särskilt militär sådan
 Kunglig salut – en form av salut som innebär att någon med statschefs rang eller motsvarande hälsas med 21 kanonskott
 Salut (album) – Jonas Kullhammar Quartets debutalbum från 2000
 Port Salut – en ost
 Salut (musikgrupp) – en musikgrupp

Se även 
 Saljut